Thomas Bruce (1. baron Clackmannan)
 Thomas Bruce (1. hrabia Elgin)
 Thomas Bruce (3. hrabia Elgin)
 Thomas Bruce (7. hrabia Elgin)
 Tom Bruce

Zobacz też